Нико́ль Шотт (; род. 12 сентября 1996, Эссен) — немецкая фигуристка, выступающая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка Германии (2012, 2015, 2018—2020, 2022), победительница Кубка Варшавы (2016) и участница Олимпийских игр (2018, 2022).

По состоянию на 20 декабря 2022 года занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография

Карьера 

В 2010 году дебютировала на международных юниорских соревнованиях. В декабре этого же года впервые приняла участие в чемпионате Германии. После этого она была отправлена на юниорский мировой чемпионат в южнокорейский город Каннын, где сумела пройти в финальную часть чемпионата и финишировала в третьей десятке. 

На следующий год она сенсационно выиграла чемпионат Германии и впервые принимала участие во взрослых международных соревнованиях.

Осенью 2013 года Николь впервые приняла участие в юниорском этапе Гран-при. 

В послеолимпийский сезон осенью 2014 года она принимала участие в юниорских этапах Гран-при в Эстонии и Словении. В ноябре выиграла домашний турнир в Дортмунде Трофей Северной Рейн-Вестфалии. В декабре стала во второй раз чемпионкой Германии. В начале 2015 года в Стокгольме Шотт дебютировала на континентальном чемпионате, где уверенно финишировала в десятке, что позволило Германии сохранить двойную квоту у женщин. В конце марта в Шанхае она дебютировала и на мировом чемпионате, где сумела выйти в финальную часть чемпионата.

Сезон 2015/2016 годов у неё сложился не совсем удачно. Ей пришлось довольствоваться бронзой национального чемпионата. 

Предолимпийский сезон немецкая одиночница начала в сентябре 2016 года в Бергамо на Кубке Ломбардии. Через месяц она стартовала в Финляндии на турнире Finlandia Trophy, где финишировала пятой. Далее у неё последовали две победы на домашнем турнире Трофей Северной Рейн-Вестфалии и Кубке Варшавы. В столице Польши фигуристка улучшила все свои прежние спортивные достижения. 

В декабре она приняла решение пропустить национальный чемпионат. Однако была заявлена на европейский чемпионат в Остраве. Выступление в Чехии было не самым лучшим, но Николь замкнула десятку ведущих одиночниц континента. 

В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она прошла в финальную часть и заняла место во второй десятке. При этом сумела пройти квалификацию и завоевать путёвку для своей страны на Олимпиаду в Южную Корею.

Новый олимпийский сезон немецкая одиночница начала в середине октября в Ницце на Кубке города, где ей удалось финишировать рядом с пьедесталом. Через неделю она дебютировала в серии Гран-при на российском этапе, где фигуристка финишировала в десятке. При этом она улучшила свои прежние достижения в сумме и произвольной программе. Через неделю стартовала в Минске на турнире серии «Челленджер», где финишировала в числе пяти лучших. 

В середине ноября выступила на французском этапе Гран-при, где заняла место в середине таблицы. Через неделю она неплохо выступила и в Таллине на городском Кубке, где финишировала с бронзовой медалью. При этом ей удалось улучшить свои прежние достижения в сумме и произвольной программе. В начале декабря она приняла участие в Золотом коньке Загреба, где её выступление было удачным, она финишировала рядом с пьедесталом. В декабре на национальном чемпионате во Франкфурт-на-Майне фигуристка в третий раз стала чемпионкой страны. 

В середине января 2018 года немецкая спортсменка выступала в Москве на континентальном чемпионате, где замкнула десятку лучших. В начале февраля ещё до открытия Олимпийских игр в Южной Кореи фигуристка начала соревнования в командном турнире. Она в Канныне финишировала в конце турнирной таблицы. В дальнейшем сборная Германии не вышла в финальную часть. В конце февраля на личном турнире Олимпийских игр немецкая фигуристка заняла место в середине второй десятки.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года